Association nationale républicaine peut désigner :
 Association nationale républicaine en France ;
 Association nationale républicaine - Parti colorado au Paraguay.